Пантелеймоновская улица:

 Пантелеймоновская улица — улица в Одессе.
 Пантелеймоновская улица — название улица Пестеля в Санкт-Петербурге до 1923 года.